

Ольговка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область

Ольговка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Ольговка — присілок, Іжморський округ, Кемеровська область
 Ольговка — присілок, Томський район, Томська область
 Ольговка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Ольгівка